Радионова — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Радионова, Елена Игоревна (род. 1999) — российская фигуристка.
 Радионова, Нина Федоровна (род. 1946) — специалист в области теории и практики образования.
 Радионова, Светлана Геннадьевна (род. 1977) — российский государственный деятель. См. также